Şahbaz ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Şahbaz (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Şule Şahbaz (* 1978), türkische Gewichtheberin